Franciaország
Bussières, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Bussières, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
Bussières, település Franciaországban, Loire megyében
Bussières, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Bussières, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Bussières, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Bussières, település Franciaországban, Yonne megyében
Bussières-et-Pruns, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében